Командующий К. М. Нанавати против штата Махараштра () — судебное дело, рассмотренное в Индии в 1959 году; коммандер Кавас Манекшу Нанавати, военно-морской офицер, предстал перед судом за убийство Прем Ахаджи, любовника своей жены. Нанавати, обвиняемый по статье 302, первоначально был признан присяжными невиновным, но приговор был отклонён Верховным судом Бомбея, и дело было пересмотрено при участии судьи. Это был не последний суд присяжных в Индии; в Западной Бенгалии он существовал вплоть до 1973 года. Суды присяжных были отменены в большинстве индийских судов в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 1973 года, за исключением общины парсов, у которых данный вид судебных разбирательств сохраняется в отношении супружеских споров. Инцидент получил беспрецедентное освещение в СМИ и был воплощён в нескольких книгах и фильмах.

Предыстория 
Кавас Манекшу Нанавати (1925—2003), представитель общины парсов, был коммандером ВМС Индии и поселился в Бомбее с Сильвией, его женой-англичанкой, двумя сыновьями и дочерью. Нанавати часто уходил на длительные задания, и Сильвия влюбилась в Према Бхагвана Ахаджу, друга Нанавати и представителя народа синдхи. В своих показаниях в суде сестра Према, Мами Ахаджа, заявила, что Прем согласился жениться на Сильвии при условии её собственного развода. Однако это противоречило письмам, написанным Сильвией (и признаваемыми в качестве её показаний), где она выразила желание развестись с Нанавати и выйти замуж за Према, сомневаясь при этом в тех же намерениях со стороны последнего. Так, она писала: «Прошлой ночью, когда ты говорил о том, что можешь жениться на мне или любой другой девушке, что-то внутри меня сломалось, и я поняла, что не смогу вынести и мысли о твоей любви к кому-то ещё».

Убийство 
1 ноября Нанавати вернулся домой из очередной командировки и, обнаружив Сильвию расстроенной и отдалившейся от него, решил её расспросить. Сильвия, которая теперь сомневалась в намерении Према на ней жениться, призналась мужу в интрижке. Тогда Нанавати завёз свою семью в кинотеатр «Метро» на представление (что давно уже пообещал), но сам извинился и, оставив их, направился прямо на очную ставку к Прему Ахадже. Когда Сильвию спросили в суде, почему она не последовала за разъярённым мужем и пошла на представление, она ответила: «Я была расстроена, и тогда не могла ясно соображать. Мне было не все равно, что он хочет застрелиться… Трудно объяснить такие вещи детям, поэтому я отвела их в кино».

Нанавати же отправился на военно-морскую базу, под ложным предлогом забрал со склада свой пистолет вместе с шестью патронами, завершил свои служебные обязанности и направился в кабинет Према Ахаджи. Не найдя его там, он направился на квартиру соперника. Началась словесная перепалка между двумя мужчинами; согласно показаниям Нанавати, он спросил Ахаджу, намерен ли последний жениться на Сильвии и взять на себя заботу о детях. После отрицательного ответа прозвучали три выстрела и Прем Ахаджа упал замертво. После Нанавати направился прямо к начальнику военной полиции Западного военно-морского командования для признания и по его совету сдался комиссару полиции.

Суд присяжных 
Затруднение заключалось в том, стрелял ли Нанавати Ахаджа в «состоянии аффекта» или это было преднамеренное убийство. В первом случае Нанавати было бы предъявлено обвинение в соответствии с уголовным кодексом Индии за непредумышленное убийство с максимальным наказанием в 10 лет; основанием могли быть и исключения 1 и 4 из раздела 300 УКИ (который и определяет убийство). Исключение 1 гласит:Убийство не считается умышленным, если правонарушитель, будучи лишен самоконтроля в результате серьёзной и внезапной провокации, лишает жизни человека, который и совершил провокацию, или к смерти любого другого человека вследствие ошибки или несчастного случая.Исключение 4 гласит:Убийство не является умышленным, если оно совершено без умысла в внезапной схватке в пылу страсти после внезапной ссоры и без использования преступником неправомерного преимущества или жестокого или необычного поведения.Пояснение. В таких случаях не имеет значения, какая из сторон осуществляет провокацию или совершает нападение первой.В последнем случае (то есть умышленном преступном деянии) Нанавати будет обвинён в убийстве, причём приговором будет смертная казнь или пожизненное заключение. Нанавати себя виновным не признал, и его защита утверждала, что непредумышленное убийство не равносильно убийству как таковому, в то время как обвинение утверждало, что это было спланированное деяние.

У присяжных в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Бомбея была только одна задача: объявить человека «виновным» или «невиновным» в рамках своих полномочий. Они не могли привлечь к ответственности либо назначить наказание обвиняемому. Суд присяжных в указанной коллегии Верховного суда Бомбея объявил Нанавати невиновным в соответствии с разделом 302, по которому было предъявлено обвинение с вынесением приговора по разделу 8-1. Господин Ратилал Байчханд Мехта (судья) счёл оправдательный приговор ошибочным и передал дело в Верховный суд Бомбея.

Обвинение утверждало, что присяжные были введены в заблуждение председательствующим судьёй по четырём важным пунктам:

 Бремя доказательства того, что это был несчастный случай, а не преднамеренное убийство, была возложена на Нанавати.
 Было ли признание Сильвии серьёзной провокацией для Нанавати или ей послужил какой-то конкретный инцидент в спальне Ахаджи, либо совокупность этих событий?
 Судья неверно истолковал присяжным тот факт, что провокация также может исходить от третьего лица.
 Жюри не было проинструктировано, что защита Нанавати должна быть доказана в той степени, когда есть признаки того, что человек отдаёт отчёт в своих деяниях.

Суд принял доводы, отклонил вердикт присяжных, и дело было пересмотрено в Верховном суде. Утверждалось, что присяжные находились под влиянием СМИ и были уязвимы для введения в заблуждение. Правительство Индии отменило судебные разбирательства с участием присяжных заседателей вскоре после этого, за исключением общины парсов, у которых он и ныне используется при рассмотрении брачно-семейных споров.

Пересмотр приговора

Версия защиты 
В Верховном суде Бомбея защита представила свою версию инцидента, подкрепляемую лишь двумя свидетелями и не имеющую доказательств. Услышав признание Сильвии, разъярённый Нанавати хотел застрелиться, но жена успокоила его, убедив в отсутствии его собственной вины и соответственно причины для самоубийства. Поскольку Сильвия не сказала ему, собирался ли Прем жениться на ней или нет, Нанавати решил выяснить это сам. Когда Нанавати встретил в спальне последнего, мужчина только вышел из ванной, обёрнутый в белое полотенце; рассерженный Нанавати выругался в его адрес и продолжил задавать вопросы относительно женитьбы на Сильвии и заботы о детях. Прем ответил: «Мне что, жениться на каждой женщине, с которой я сплю?» и этой фразой ещё больше разозлил офицера. Видя, как тот идёт за пистолетом, обёрнутым в коричневый пакет, Прем тоже направился к оружию и в последующей потасовке рука Према зацепила пистолет, тот выстрелил и убил его самого.

Версия обвинения 
Версия обвинения и их аргументы против защиты были основаны на ответах свидетелей и подтверждены доказательствами. Полотенце, которое было на Ахудже, было неповреждённым на его теле и не ослабло и не упало; в случае потасовки очень маловероятно, что оно осталось бы на своём месте. После признания Сильвии спокойный и собранный Нанавати бросил свою семью в кинотеатре, поехал на военно-морскую базу и, согласно журналу, получил оружие и патроны под ложным предлогом. Это указывало на то, что провокация не была ни серьёзной, ни внезапной, и что Нанавати убийство спланировал. Слуга Ахаджи, Анжани, указал, что выстрелы были произведены друг за другом, и весь инцидент занял меньше минуты, (что исключило сам факт драки). Нанавати вышел из дома Ахаджи, ни слова ни сказав его сестре Мами (которая находилась в другой комнате) о несчастном случае. Затем он разрядил пистолет, пошёл сначала к военному коменданту, а затем в полицию для дачи чистосердечного признания, обозначив тем самым расчёт в своих действиях. Заместитель комиссара полиции указал, что Нанавати действительно признался в убийстве Ахаджи и даже поправил своё имя в протоколе допроса.

Верховный суд согласился с доводом обвинения о том, что убийство было спланированным, и приговорил Нанавати к пожизненному заключению. 24 ноября 1961 года Верховный суд Индии объявил приговор вступившим в законную силу.

Общественная поддержка 
Инцидент шокировал, а затем и всколыхнул всю страну; подобное «преступление страсти» было необычным. Люди также находили интересным раскрывающиеся подробности отношений; например, Нанавати знал Ахаджу в течение почти 15 лет, а Сильвия стояла рядом со своим мужем после убийства Ахаджи.

Еженедельный таблоид Blitz, принадлежащий представителю народа парсов Р. К. Каранджии, публиковал историю, эксклюзивные репортажи и открыто поддерживал Нанавати. Они изображали его как оскорблённого мужа и честного офицера, которого предал близкий друг. Они представили Нанавати как образ, воплощающий идеальные ценности среднего класса, и все это в сравнении с образом плейбоя Ахаджи, символизирующего коррупцию и подлость буржуазии. Каждый выпуск Blitz во время судебного разбирательства продавался по цене в 2 рупии за штуку, что значительно выше обычного показателя в 0,25 рупии. Продавцы на улице предлагали сувениры в виде «полотенца Ахаджи» и игрушечные «револьверы Нанавати».
Влиятельные представители парсов проводили регулярные митинги в Бомбее; самым крупным был митинг, проведённый в Ковасджи Джехангир Холл в поддержку указа губернатора, прекращающего пожизненное заключение Нанавати и дозволяющий помещение его под стражу военно-морского флота, пока апелляция не была заслушана Верховным судом. На этом митинге 3500 человек присутствовало в зале и около 5000 человек собрались на улице. Нанавати также получил поддержку от ВМС Индии и панчаята парсов, в то время как община синдхов поддержала Мами Ахаджи.

С юридической стороны возглавил судебное преследование Рам Джетмалани, а Карл Хандалавала представлял Нанавати.

Освобождение 
Нанавати много лет проводил в тех же социальных кругах, что и семья Неру-Ганди. Ранее он работал военным атташе при В. К. Кришне Меноне, пока последний был верховным комиссаром в Соединённом Королевстве и в то время сблизился с семейством Неру. Во время суда над Нанавати и вынесения приговора Джавахарлал Неру был премьер-министром Индии, а его сестра Виджая Лакшми Пандит была губернатором штата Бомбей.

Все эти преимущества, возможно, в другое время Нанавати ничем бы не помогли, поскольку пресса и общественность могли принять помилование как вопиющее злоупотребление властью в целях помощи приближённым влиятельной в политических кругах семьи. Тем не менее, общественное мнение в достаточно консервативной стране было решительно на стороне Нанавати, считавшегося честным военно-морским офицером с ценностями среднего класса и обострённым чувством чести. Общественности представлялось, что пожизненное заключение было слишком жестоким наказанием и она поддержала выдвинутое Blitz предложение помиловать морского офицера. Данное издание играло важную роль в склонении общественного мнения в пользу Нанавати и освещении проблемы в течение более трёх лет, пока ему не было пожаловано помилование.

В тюрьме Нанавати провёл 3 года; было опасение, что прощение может вызвать гневную реакцию сообщества синдхи, к которому принадлежала семья Ахаджа. Примерно в это же время правительство получило ходатайство о помиловании от Бхая Пратапа, торговца-синдха, который был участником индийского движения за независимость и был осуждён за злоупотребление лицензией на импорт. Учитывая его вклад в борьбу за свободу нации и относительную малость его преступления, правительство приняло решение помиловать Бхая Пратапа. Наконец, прошение о помиловании Нанавати было получено даже от Мами Ахаджи, сестры убитого. Она дала согласие на его прощение в письменной форме. Виджала Лакшми Пандит, тогдашний губернатор Махараштры, помиловала Бхая Пратапа и Нанавати в один и тот же день.

После освобождения Нанавати, его жена Сильвия и трое их детей эмигрировали в Канаду и поселились в Торонто. Нанавати умер 24 июля 2003 года.

В популярной культуре 

 Триллер 1963 года, Yeh Rastey Hain Pyar Ke (), в котором снимались Сунил Датт, Лила Найду и Рехман, был первым фильмом в Болливуде, который воплотил данный сюжет, однако в прокате картина провалилась. Показ начинался с заявления, что все люди и инциденты являются вымышленными; финал также был изменён. Книга авторства Лилы Найду совместно с Джерри Пинто, выпущенная в 2010 году, содержит сведения о том, что сценарий фильма был написан ещё до дела Нанавати. Совпадение реальных событий с сюжетной линией фильма, наводящих на мысль об исторической базе, является случайным.
 Фильм «Майор» (Achanak), криминальная драма 1973 года, написанная и поставленная Гулзаром; в главных ролях Винод Кханна, Лили Чакраварти и Ом Шивпури. Сюжет основан на данном инциденте, что сделало ленту чемпионом по кассовым сборам. В фильме Винод Ханна, который играет праведного армейского офицера, получает смертный приговор, который так и остаётся невыполненным.
 Помимо книги на хинди под названием Nanavzti ka Mukadama (), англо-индийский романист Индра Синха создал «Смерть мистера Любовь» — вымышленный рассказ, основанный на данном преступлении. Книга, охватывающая четыре десятилетия между 1950-ми и 1990-ми годами, рассказывает историю миссис С., ещё одной женщины, с которой у Према были любовные отношения. В названии «Любовь» — дословный перевод «Прем», имени Ахаджи.
 Данный случай также появляется в «Детях полуночи» Салмана Рушди, где случай с командиром Сабармати (в главе под названием «Дубинка командира Сабармати») является пересказом дела Нанавати, пусть и с вымышленными деталями.
 Болливудский фильм «Рустом» 2016 года с Акшаем Кумаром в главной роли — снят по мотивам дела К. М. Нанавати.
 Так и не выпущенный фильм Пуджи Бхатт, Love Affair, также основан на этом деле. В центре сюжета одинокая иностранка, которая, оказавшись в Индии, влюбляется в мужчину (не являющегося её мужем) и последствия её поступков.
 На данном событии также основана пьеса на языке маратхи, под названием Aparadh Meech Kela драматурга Мадхусудана Калелкара. Арун Сарнайк сыграл командира Нанавати.
 Веб-сериал 2019 года на языке хинди «Вердикт: штат против Нанавати» от ALTBalaji основана на данном сюжете.

Примечания 

Убийства в Индии
Судебные процессы в Индии
1959 год в Индии